People’s Liberation Army (zu Deutsch Volksbefreiungsarmee) bezeichnet:
 People’s Liberation Army of Namibia, Namibia
 People’s Liberation Army of Manipur, Manipur (Indien)
 Azanian People’s Liberation Army, in Südafrika; siehe Pan Africanist Congress

 People’s Liberation Army Works No. 5720, ehemaliger Automobilhersteller in China

Siehe auch
 Volksbefreiungsarmee, China
 Volksbefreiungsarmee (Jugoslawien), Jugoslawien
 Sudanesische Volksbefreiungsarmee (1983–2011), Sudan